Пьерлуиджи Пассеротти (, род. 9 июня 1954) — итальянский шахматист, мастер ФИДЕ.

Серебряный призёр чемпионата Италии 1981 г. Бронзовый призёр чемпионата Италии 1979 г.

В составе команды "Gruppo sportivo «Banco di Roma» победитель командных чемпионатов Италии 1974, 1976, 1977, 1979, 1983 гг. В составе команды «Associazione romana scacchi» победитель командного чемпионата Италии 1989 г. (II Кубок Италии). В составе команды «Circolo scacchistico Surya A.S.D.» (Монтекатини-Терме) победитель командного чемпионата Италии 1998 г.

В составе сборной Италии участник шахматных олимпиад 1980 и 1982 гг. (в 1982 г. выступал на 1-й доске), командного чемпионата мира среди студентов 1974 г., командного турнира в Остенде (1975 г.).

Участник юниорского чемпионата Европы 1973 / 74 гг.

Участник ряда сильных по составу международных турниров. Победитель турнира в Риме (1988 г., побочное соревнование турнира «Banco di Roma»).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Пьерлуиджи Пассеротти на шахматных олимпиадах
 Выступления Пьерлуиджи Пассеротти в чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Пьерлуиджи Пассеротти в командных чемпионатах мира среди студентов
 Выступления Пьерлуиджи Пассеротти в Кубках европейских клубов
 Выступления Пьерлуиджи Пассеротти в командных чемпионатах Европейского экономического сообщества

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам